Bojanovice, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Bojanovice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale